Jonathan Livingston Seagull – nowela Richarda Bacha
 Jonathan Livingston Seagull – film w reżyserii Halla Bartletta na podstawie tej noweli